Алешко Василь Іванович (1889-1942) — український поет, прозаїк, журналіст, драматург.
 Алешко Марія Іванівна (1887-1952) — оперна співачка (лірико-драматичне сопрано).
Прізвища